Змагання з фехтування на шаблях у командній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли у Києві (Україна) 13 — 14 квітня 2012 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за місця

Поєдинки за 5–8 місце

Поєдинки за 9–16 місце

Поєдинки за 13–16 місце

Посилання 
 Група

Чемпіонат світу з фехтування 2012